Макурино — название населённых пунктов в России:

 Макурино — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Макурино — деревня в Ильинском районе Пермского края.